Un syndicat de salariés français ;
 L’organisation patronale française ;
 L’organisations syndicales professionnelles françaises.